Blender:

 Blender — свободный пакет для создания трёхмерной компьютерной графики.
 Blender — американский музыкальный журнал.
 Blender Foundation — некоммерческая организация, занимающаяся разработкой программного пакета трёхмерного моделирования.

См. также 
 Блендер (значения)